Андре́й Васи́льевич Климо́вич (; ) — белорусский футболист, вратарь ульяновской «Волги».

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «РЦОП-БГУ». Первый тренер — Сергей Николаевич Лагун.

В 2006 году подписал профессиональный контракт с клубом «Звезда-БГУ» и сразу сыграл 20 матчей в Первой лиге. В 2007 году перешёл в минское «Динамо». Играл в аренде в клубах «Барановичи» и «Верас» (Несвиж), где провёл полноценный сезон в основе. 21 декабря 2010 года подписал контракт с брестским «Динамо». Рассматривался как основной вратарь, однако во втрой половине сезона 2011 проиграл конкуренцию Вадиму Деонасу, в сезоне 2012 — Валерию Фомичёву. В сезоне 2013 стал основным вратарём и сыграл во всех 32 матчах чемпионата.

В декабре 2013 года подписал двухлетний контракт с «Гомелем». 22 марта 2014 года в кубковом матче против «Днепра» допустил грубую ошибку, из-за которой «Гомель» уступил со счётом 1:2. После этого основным вратарём команды стал Николай Романюк, однако через некоторое время Климович вернул себе место в основе. Вызывался в национальную сборную Белоруссии на сентябрьские матчи, но на поле не выходил.

В январе 2015 года перешёл в клуб «Минск». Стал основным вратарём команды. В феврале 2016 года продлил контракт с клубом. В сезоне 2016 сыграл во всех матчах, помог команде занять четвёртое место в чемпионате, установив новый рекорд — 19 «сухих» матчей в чемпионате за один сезон. Был признан лучшим вратарём чемпионата Белоруссии 2016.

3 января 2017 заключил контракт с минским «Динамо». После неудачной игры Сергея Игнатовича в первом матче сезона занял место основного вратаря. 27 июля 2017 года ошибки Климовича привели к поражению в Лиге Европы от АЕКа (0:2), после чего Игнатович вернулся в основной состав, а Климович стал вторым вратарём. В конце сезона Андрей вновь стал появляться на поле. В декабре 2017 года по окончании контракта покинул «Динамо».

В 2018 году перешёл в солигорский «Шахтёр», с которым выиграл Кубок Белоруссии 2019/20.

В августе 2019 года перебрался в Россию, где подписал контракт с клубом «Оренбург». Стал основным вратарём команды. В июне стало известно, что «Оренбург» не намерен продлевать контракт с вратарём. В июле пополнил состав краснодарской «Кубани».

В сборной 
В августе 2014 года был вызван в национальную сборную, однако не дебютировал за неё. Позднее вызывался в сборную в качестве третьего вратаря. 12 июня 2017 года дебютировал в сборной, проведя все 90 минут в товарищеском матче против Новой Зеландии (1:0).

Результат по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Минск 
 Профиль и статистика на официальном сайте ФК «Минск» 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Брест) 
 Профиль на сайте teams.by 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Верас»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Волга» Ульяновск